Михаил Заяц:
 Заяц, Михаил Владимирович (род. 1981) — российский спортсмен по боевым искусствам.
 Заяц, Михаил Степанович (1927—2015) — советский художник кино, живописец.